Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Aircel Chennai Open 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich vier Spieler qualifizieren, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 30. Dezember 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF, 33 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Chennai